O termo espigão, que remete a princípio a uma espiga de grande tamanho, pode remeter ainda aos seguintes artigos da Wikipédia:

Localidades 
 Espigão (Açores)
 Espigão (Regente Feijó)
 Serra do Espigão

Outros 
 O Espigão, uma telenovela brasileira.
 Quebra-mar, uma estrutura costeira
 Bromus diandrus

Espigao